Telegrama
Telegram (álbum) - da cantora islandesa Björk
Telegram (canção) - representou a Alemanha no Festival Eurovisão da Canção 1977
Telegram (aplicativo) - mensageiro instantâneo
The Telegram -  jornal diário publicado no Canadá

Desambiguação